Gerhards peut désigner :
 Kaspars Gerhards, un homme politique letton.
 Théo Gerhards, un résistant français alsacien.

Voir aussi 
 Gerhard